

Музеи Ватикана

Музеи в Папском дворце 

 Лоджия кардинала Бибьена
 Зал колесницы

Музеи во дворце Николая III

Дворец Иннокентия VII 

 Башня Борджиа
 Дворец Николая V
 Лоджии двора Сан Дамазо
 Капелла Урбана VIII
 Зал Дам
 Зал Богородицы
 Папские апартаменты
 Дом Святой Марты
 Зал Собиески
 Зал Иммаколата

Ссылки 

 Ватиканские дворцы 
 Музеи Ватикана
 Музеи Ватикана. Статья в энциклопедии Кругосвет
 Фотографии произведений из Ватиканских музеев на сайте ancientrome.ru

 
Ватикан
Списки:Ватикан